Юрятино — название населённых пунктов в России:

 Юрятино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Юрятино — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Юрятино — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Юрятино — деревня в Островском районе Костромской области.
 Юрятино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Юрятино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Юрятино — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Юрятино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Юрятино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.